środkowy – pozycja w siatkówce;
 środkowy – pozycja w koszykówce;
 środkowy – jedna z pozycji w rugby